

 Troll, uma figura mitológica

Outros usos

Livros, filmes e música
 A Troll in Central Park, filme de animação norte-americano (1994)
 Troll (Tolkien), figura mitológica dos romances de J. R. R. Tolkien
 Troll Gnet El, banda russa de Folk Metal
 Trollhammaren, EP da banda finlandesa Finntroll

Internet
 Troll (internet), comportamento na Internet
 Trollface, um meme da internet

Direito
 Troll de patente, termo pejorativo (pessoas em esquemas de patentes)

Ver também
 Wikipédia:O que é um troll?

Desambiguação